В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1979,що проходив у рамках Туру WTA 1979, Розмарі Казалс і Кріс Еверт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Енн Сміт 6-4, 1-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чемпіонки)
 Венді Тернбулл /  Керрі Рід (1-ше коло)

 Мартіна Навратілова /  Енн Сміт (фінал)
 Вірджинія Рузічі /  Міма Яушовец (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships